Heinrich Zille
 Helen Zille

 15724 Zille
 Zille und ick
 Heinrich Zille (film)